Das Challenge Bell 1998 war ein Damen-Tennisturnier in Québec (Stadt). Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 26. Oktober bis 1. November 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in der Stadt Québec